Дворец спорта () — название нескольких станций метрополитенов Украины:
 В Киеве
 В Харькове